Jean-Jacques Hegg, homme politique suisse.
 Johan Hegg, chanteur suédois.
 Steve Hegg, cycliste américain.